Le qualificazioni del singolare del Winston-Salem Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Martin Kližan (qualificato)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

  Marco Cecchinato (qualificato)
  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (ultimo turno)
  Ryan Harrison (ultimo turno)

Qualificati 

  Martin Kližan
  Pierre-Hugues Herbert

  Frances Tiafoe
  Marco Cecchinato

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2015
ATP World Tour 2015